Wulfsdorf bezeichnet
 Wulfsdorf (Scharbeutz), einen Ortsteil der Gemeinde Scharbeutz im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein)
 Wulfsdorf (Lübeck), einen Bezirk von Lübeck-St. Jürgen (Schleswig-Holstein)
 Gut Wulfsdorf, einen Gutshof südwestlich von Ahrensburg im Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein)
 Wulfsdorf (Probsteierhagen), einen Ortsteil der Gemeinde Probsteierhagen im Kreis Plön (Schleswig-Holstein)
Siehe auch:
 Wulfersdorf
 Wulfstorf